Bitwa pod Poryckiem – w czasie powstania listopadowego (1831).
 Bitwa pod Poryckiem – w czasie powstania styczniowego (1863).